Les sports aux Jeux mondiaux sont l'ensemble des sports et disciplines qui sont inscrits au programme des Jeux mondiaux. Le programme se compose de 34 sports, réparti en 58 disciplines et 223 épreuves en 2022.

Sports officiels et en démonstration par éditions

Lien externe 

  Site de l'IWGA

Notes et références